Diese Tabelle zeigt den Medaillenspiegel der 4. Sommer-Paralympics, die 1972 in Heidelberg stattfanden. Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen (lexikographische Ordnung). Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch geordnet auf dem gleichen Rang geführt.

Einzelnachweise 

Medaillenspiegel
Medaillenspiegel der Paralympics